Gans bezeichnet:
 Gans, Exemplar der Gänse, Unterfamilie der Entenvögel
 Gans (Wappentier), Wappentier in der Heraldik

Gans heißen folgende geografische Objekte:
 Gans (Berg), Erhebung (321,7 m) mit NSG Gans und Rheingrafenstein östlich von Bad Münster am Stein, Rheinland-Pfalz 
 Burg Hus, deutsch Burg Gans, Burgruine in Tschechien

Ortschaften:
 Gans (Gironde), Gemeinde im Département Gironde, Frankreich
 Gans (Oklahoma), Oklahoma, Vereinigte Staaten
 Gans (Pennsylvania), Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Gans Township, Sequoyah County, Oklahoma, Vereinigte Staaten

Gans ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Gans (merseburgisches Adelsgeschlecht)
 Gans von Otzberg, hessisches Adelsgeschlecht
 Gans zu Putlitz, märkisches Adelsgeschlecht
 Gans (niedersächsisches Adelsgeschlecht), niedersächsisch-preußisches briefadliges Adelsgeschlecht

Gans ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Gans (1923–2009), deutscher bzw. US-amerikanischer Zoologe
 Christophe Gans (* 1960), französischer Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Curtis Gans (1937–2015), US-amerikanischer Politikberater
 David Gans (1541–1613), jüdischer Universalgelehrter, Historiker
 Eduard Gans (1798–1839), deutscher Jurist, Rechtsphilosoph und Historiker
 Erich Gans (1908–1934), deutscher Arbeiter; Opfer des so genannten Röhm-Putsches
 Evelien Gans (1951–2018), niederländische Historikerin und Antisemtiismusforscherin
 Friedrich Ludwig von Gans (1833–1920), deutscher Großindustrieller, Mäzen und Kunstsammler
 Gregor I. Gans († 1701), deutscher Benediktinerabt
 Heinrich Gans (1890–1973), Agrarwissenschaftler und deutscher Maler des Spätimpressionismus
 Herbert J. Gans (* 1927), US-amerikanischer Soziologe
 Joachim Gans (16. Jhd.), erster dokumentierter Jude auf dem Gebiet der heutigen USA; siehe Joachim Gaunse
 Joe Gans (1874–1910), US-amerikanischer Boxer
 Johann Gans (1886–1956), österreichischer Bibliothekar
 Julius Gans von Lúdassy (1858–1922), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Karl Gans (* vor 1965), kanadischer Schlagzeuger
 Leo Gans (1843–1935), deutscher Chemiker und Industrieller
 Lothar Gans (* 1953), deutscher Fußballspieler, Fußballtrainer und Sportdirektor
 Louis Adam Gans (* 1819), Textilunternehmer in St. Gallen (Schweiz)

 Margot von Gans (1899–1986), deutsche Luftfahrtpionierin
 Monika Jungbauer-Gans (* 1963), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Moritz Gans von Lúdassy (1829–1885), österreichischer Schriftsteller, Journalist, Übersetzer und Zeitungsgründer 
 Oscar Gans (1888–1983), deutscher Dermatologe
 Paul von Gans (1866–1915), Chemiker, Erfinder, Mäzen, Automobil- und Luftfahrtpionier
 Paul Gans (* 1951), deutscher Geograph
 Paula Gans (1883–1941), tschechische Stillleben-, Porträt- und Aktmalerin
 Peter Gans (* 1937), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Richard Gans (1880–1954), deutscher Physiker
 Salomon Philipp Gans (1788–1943), deutscher Nationalökonom und juristischer Schriftsteller 
 Ulrich-Walter Gans (* 1957), deutscher Klassischer Archäologe
 Werner Gans (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Gans (* 1946), deutscher Boxer

Gans steht für:
 Gans (Schiff, Schwyz, 1444), 36 m lang
 Gans (Schiff, Zürich, 1445)
– als Schiffsnamen –

sowie für:
 Grobian Gans, Sammelpseudonym dreier Donaldisten
 Franz Gans, Walt-Disney-Figur, siehe Liste der Bewohner Entenhausens#Franz Gans
 Gustav Gans, Walt-Disney-Figur, siehe Liste der Bewohner Entenhausens#Gustav Gans
 Brieger Gänse, runde, weiße, Eisschollen auf der Oder, benannt nach der niederschlesischen Stadt Brieg

Siehe auch:
 Villa Gans
 Ganse
 Ganz
 Guns